Bundesliga 1968/1969 był to 6. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 17 sierpnia 1968 roku, a zakończył się 7 czerwca 1969. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił zespół 1. FC Nürnberg. Nowym mistrzem Niemiec został Bayern Monachium, dla którego był to pierwszy tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Gerd Müller, który strzelił 30 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki spotkań

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1968 w piłce nożnej
1969 w piłce nożnej
1968 w Niemczech
1969 w Niemczech